Logo Fausto Lupetti Editore, nota più semplicemente come Fausto Lupetti Editore, è una casa editrice italiana dedita alle pubblicazioni professionali e universitarie sui temi della comunicazione, del marketing, della creatività, della sociologia e dei media. È stata fondata nel 2008 da Fausto Lupetti, dopo aver lasciato la sua precedente creazione, la Lupetti - Editori di Comunicazione.

Nel 2008 Fausto Lupetti si trasferì da Milano a Bologna per rilanciare il progetto originario della casa editrice da lui fondata. Il primo titolo nel 2008 è stato Leopardi a tavola. Quarantanove cibi della lista autografa di Giacomo Leopardi di Domenico Pasquariello e Antonio Tubelli, seguito da Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia di Edward Louis Bernays e, nell'aprile 2009, dalla nascita della rivista Comunicazionepuntodoc, progettata e curata dalla facoltà di Scienze della comunicazione della Sapienza - Università di Roma e diretta dal suo preside, il professor Mario Morcellini.

Lupetti ha ripubblicato anche altri autori, come Jean Baudrillard, Alberto Abruzzese, Mauro Ferraresi, e ha rinnovato la collaborazione con Jacques Séguéla, del quale nel 2010 ha pubblicato il saggio sulla comunicazione sociale e politica Presidente da vendere. Nel catalogo sono inoltre presenti collane di narrativa e di volumi d'arte.

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale.

Case editrici italiane